Ке́вин Ре́джиналд Моли́но (; род. 17 июня 1990, Каренаги, Тринидад и Тобаго) — тринидадский футболист, полузащитник клуба MLS «Коламбус Крю» и сборной Тринидада и Тобаго.

Карьера

Клубная 
Начинал свою карьеру в тринидадском первенстве. Первым его клубом был «Сан-Хуан Джаблоти». В первый год своей профессиональной карьеры хавбек стал чемпионом страны. Через год Молино перешёл в «Ма Пау».

В марте 2011 года футболист подписал контракт с американским клубом «Орландо Сити», который играл в лиге USL Pro. 10 января 2014 года клуб заключил с Молино новое двухлетнее соглашение, давшее ему возможность выступать за «львов» после переходе в MLS в 2015 году, и таким образом он стал первым игроком новой франшизы MLS. 8 марта 2015 года он выходил в стартовом составе в первой для клуба игре MLS, в матче против другого клуба-дебютанта «Нью-Йорк Сити». 2 мая 2015 года в товарищеском матче с бразильской «Понте-Претой» Молино получил тяжёлую травму — разрыв передней крестообразной связки правого колена, вынудившую его пропустить оставшуюся часть сезона. Свой дебютный гол в MLS Кевин забил 3 апреля 2016 года, реализовав пенальти в ворота «Портленд Тимберс».

26 января 2017 года Молино перешёл за $650 тыс. распределительных средств в новообразованный клуб «Миннесота Юнайтед», где воссоединился с бывшим тренером «Орландо Сити» Эдрианом Хитом. Этот трансфер стал одним из самых дорогих, совершённых когда-либо между клубами лиги. 3 марта 2017 года он вышел в стартовом составе в дебютном матче «Миннесоты» в MLS, в гостевой игре против «Портленд Тимберс». В следующем матче, против «Атланты Юнайтед» 12 марта 2017 года, он забил свой первый гол за новую команду, реализовав одиннадцатиметровый удар. 10 марта 2018 года в матче против «Орландо Сити» Молино порвал переднюю крестообразную связку на левом колене, из-за чего выбыл из строя более чем на год, вернувшись на поле в апреле 2019 года. 8 ноября 2020 года в матче заключительного тура сезона против «Далласа» Молино забил два мяча и отдал одну результативную передачу, за что был назван игроком недели в MLS. По окончании сезона 2020 срок контракта Молино с «Миннесотой Юнайтед» истёк, после чего стороны начали переговоры по новому контракту, но 16 декабря 2020 года игрок объявил, что не вернётся в клуб.

7 января 2021 года Молино на правах свободного агента присоединился к «Коламбус Крю».

В сборной 
Кевин Молино выступал за все юношеские и молодёжную сборную страны. За главную команду дебютировал 4 ноября 2010 года против сборной Гайаны в рамках розыгрыша Карибского кубка.

Летом 2019 года был вызван в сборную для участия в Золотом кубке КОНКАКАФ. В третьем матче в групповом раунде против сборной Гайаны забил гол, а команды сыграли вничью 1:1.

Семья 
Один из родственников Кевина Дуэйн Джеймс также профессионально занимается футболом. В 2015 году он вызывался в сборную Тринидада и Тобаго.

Достижения

Командные 
 Чемпион Тринидада и Тобаго (1): 2008
 Чемпион USL Pro (2): 2011, 2013

Личные 
 Лучший игрок USL Pro (2): 2012, 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки ФК «Ма Пау»
Игроки ФК «Орландо Сити» (2010—2014)
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Миннесота Юнайтед»
Игроки ФК «Коламбус Крю»